Шайдуров — русская фамилия.

Известные носители:

 Шайдуров, Валерий Сергеевич (род. 1934) — главный химик ОАО «Композит», доктор наук.
 Шайдуров, Владимир Викторович (род. 1947) — российский учёный в области электронно-вычислительных технологий.
 Шайдуров, Иван Акимович — мастер церковного пения конца XVII века.
 Шайдуров, Илья Владимирович (род. 1964) — немецкий журналист и писатель русского происхождения, автор книг и статей по стрелковому оружию.
 Шайдуров, Сергей Афанасьевич (1926—1998) — советский государственный и партийный деятель.

 Шайдурова (Рясина), Лариса Павловна (род. 1987) — российская лыжница.

См. также 
 Шайдурово
 Шайдуровский